Слова в англійській мові, що походять з їдиш
 אידיש ~ Yiddish
 בייגל ~ bagel
 בלינץ ~ blintz
 בר מצוה ~ Bar Mitzvah
 ברית ~ bris
 גליטש ~ glitch
 חוצפה ~ chutzpah
 חלה ~ challa
 יענטע ~ Yenta
 כריין ~ chrein
 כשר ~ kosher
 לאטקע ~ latkes
 לאקס ~ lox
 מענטש ~ mensch
 נאש ~ nosh
 צימעס ~ tzimmes
 קאשע ~ kasha
 קוועל ~ kvell
 קוועטש ~ kvetch
 קלאץ ~ klutz
 שטיק ~ Shtick
 שלעפ ~ Schlep
 שמאלץ ~ Schmaltz
 שמועס ~ Schmooze
 שמיץ ~ Schmitz
 שניצל ~ Schnitzel
 שפריץ ~ Spritz

Посилання 
"How to Speak Recording Studio Yiddish", Henry Engineering
"Some Yiddish Words", John J. Parsons, Hebrew for Christians

Їдиш
Слова і фрази на їдиші